аш-Ша́ши (), Шаши (, ) — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на принадлежность к городу Шаш (средневековое название Ташкента).
 аль-Каффаль аш-Шаши (904—976) — учёный, исламский богослов, правовед и поэт.
 Насыр ад-Дин аш-Шаши (1404—1489) — крупный религиозный и государственный деятель Мавераннахра.
 Абдулвадуд Ахмад ибн Абдулваси Шаши (XIV век) — ташкентский каллиграф эпохи Чагатайского улуса.
 аль-Хайсам ибн Кулайб аш-Шаши (ум. в )
 Исхак ибн Ибрахим аш-Шаши (ум. в )
 Мухаммад ибн Ахмад аш-Шаши (ум. в )

См. также 
 Шаши